Кошкарбаев, Рахимжан — участник Великой Отечественной войны, офицер Красной Армии. Народный Герой Казахстана.
 Кошкарбаев, Шашубай — казахский акын, поэт и композитор, исполнял свои песни под аккомпанемент гармони и домбры.

См. также